UK Championship 1999 (Liverpool Victoria UK Championship) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 13 och 28 november 1999 i Bournemouth International Conference Centre i Bournemouth, England. Mark Williams vann turneringen efter att ha slagit Matthew Stevens i finalen med 10-8. Det var Stevens' andra raka finalförlust i UK Championship. För Williams var det första UK-titeln.

Stephen Hendry blev den förste spelaren att göra ett andra maximumbreak i UK Championship, han gjorde det i åttondelsfinalen mot Paul Wykes.

Resultat

Final

Huvudturnering
Turneringen avgjordes över sammanlagt åtta omgångar, varav de två första omgångarna var kvalomgångar, som dock spelades i samband med huvudturneringen (se Kval nedan). De högst seedade spelarna gick in i tredje omgången, då 64 spelare återstod. I denna omgång slogs bland andra Alan McManus, Mark Selby, Peter Ebdon och Stephen Maguire ut. Nedan redovisas resultaten från och med fjärde omgången.

Kval
Kvalet spelades i samband med huvudturneringen. Sammanlagt deltog 96 spelare, och det avgjordes i två omgångar, 13-15 november 1999.

Källor

Referenser

Externa länkar
WWW Snooker
Snooker Scene

1999 i Storbritannien
Snookersäsongen 1999/2000
1999